Райхенбах () — німецький термін.

 Топоніми
 Райхенбах — місто в Німеччині, у землі Саксонія.
 Райхенбах — громада в Німеччині, у землі Тюрингія.
 Райхенбах — громада в Німеччині, у землі Рейнланд-Пфальц.
 Райхенбах — громада в Німеччині, у землі Баварія.
 Райхенбах-ім-Кандерталь — громада у Швейцарії, у кантоні Берн.
 Райхенбах (притока Глану) — річка в Німеччині, протікає по землі Рейнланд-Пфальц.
 Райхенбах (притока Каля) — річка в Німеччині, протікає по землі Баварія.
 Райхенбах (притока Кохера) — річка в Німеччині, протікає по землі Баден-Вюртемберг.
 Райхенбах (притока Лідербаха) — річка в Німеччині, протікає по землі Гессен.
 Райхенбах-ім-Фогтланд — місто в Німеччині.
 Райхенбах у Сов'їх горах — німецьке найменування польського міста Дзержонюв.
 Райхенбах — колишнє поселення (колонія) на Львівщині.

 Прізвище
 Ганс Райхенбах (1891—1953) — видатний філософ науки, просвітник, прихильник логічного емпіризму.
 Генріх Густав Райхенбах (1823—1889) — німецький ботанік-систематик, птерідолог та орнітолог, син Генріха Готліба Людвіга Райхенбаха.
 Георг Фрідріх фон Райхенбах (1771—1826), німецький виробник інструментів, інженер, винахідник, народився у мікрорайоні Дурлах німецького міста Карлсруе.
 Йоганн Фрідріх Якоб Райхенбах (1760—1839) — німецький філолог та педагог, творець першого греко-німецького словника.
 Карл фон Райхенбах (1788—1869) — німецький хімік, промисловець, барон, творець теорії ода.
 Генріх Готліб Людвіг Райхенбах (; 1793—1879) — німецький ботанік-систематик і орнітолог, батько Генріха Густава Райхенбаха.
 Моріс Райхенбах (1915—1998) — французький спортсмен, наймолодший чемпіон світу з міжнародних шашок.

Німецькі прізвища